Гран-при Бе́льгии 2015 года (официально 2015 Formula 1 Shell Belgian Grand Prix) — автогонка, одиннадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 60-й Гран-при Бельгии в истории «Формулы-1»), который прошёл с 21 по 23 августа на трассе «Спа-Франкоршам», Спа, Бельгия.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +23…24 °C, трасса +40 °C

|}

 Примечания
 1.  Ромен Грожан получил штраф в 5 позиций за смену коробки передач.
 2.  Кими Райкконен получил штраф в 5 позиций за смену коробки передач.
 3.  Макс Ферстаппен получил штраф в 10 позиций за смену двигателя.
 4.  Пилоты команды McLaren Honda Дженсон Баттон и Фернандо Алонсо получили общий штраф 105 позиций за двойную смену моторов.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Виртуальная машина безопасности

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Бельгии